

Presentación previa 
Santiago González y Scott Lipsky eran ellos defensores del título, Santiago González decidió no participar este año.

 Robert Lindstedt y  Sergiy Stakhovsky ganaron el título tras derrotar en la final  Benjamin Becker y  Philipp Petzschner.

Cabeza de serie

  Mariusz Fyrstenberg /  David Marrero (Primera ronda)
  Eric Butorac /  Rajeev Ram (Primera ronda)

<ol start=3>
  Treat Huey /  Scott Lipsky ''(Cuartos de final)
  Johan Brunström /  Nicholas Monroe ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Irving Tennis Classic 2015